«Дело пилота Мареша» ( — польский художественный фильм, снятый в 1955 году режиссёром Леонардом Бучковским по повести «Голубые дороги» Януша Мейсснера.

Премьера фильма состоялась 7 апреля 1956 г. Один из первых цветных фильмов Польши.

Сюжет 
Главный герой, участник битвы за Британию, после войны вернувшийся в Польшу, пытается найти себя в новой реальности.

Ветеран Второй мировой войны лётчик-капитан Пётр Мареш, возвращается после войны на родину и начинает работать в польской авиалинии «Lot». Он влюбляется в Мари, жену своего бывшего боевого товарища, также работающего пилотом отечественных авиалиний.

Мареша тяготит знакомство с неким Суровцем, занимающегося тёмными делишками и нелегальной торговлей валютой. После смерти мужа Мари, Мареш становится перед серьёзной дилеммой. Любимая женщина предлагает ему уехать вместе в Англию. Ехать или остаться?

В ролях 
 Венчислав Глинский — капитан Пётр Мареш
 Лидия Высоцкая — Мари Годзицкая
 Алиция Рацишувна — Кристина Флисак
 Леон Немчик — Суровец
 Ежи Михотек — Ян Флисак, брат Кристины
 Януш Быльчиньский — капитан Рышард Годзицкий, муж Мари
 Ванда Якубиньская — домохозяйка Мареша
 Мария Жабчиньская — пассажирка самолёта
 Богдан Невиновский — Юзеф Цыган, член экипажа Мареша
 Ян Цецерский — офтальмолог в Центральном научно-исследовательском медицинском институте аэронавтики
 Ежи Качмарек — Влодзимеж Эльмер, радиотелеграфист, член экипажа Мареша
 Казимеж Дембицкий — пилот
 Бохдан Эймонт — капитан Янчар, новый начальник аэропорта
 Казимеж Вилямовский — Хорновский, бывший начальник аэропорта
 Веслава Гроховская — Дорота, медсестра, подруга Кристины
 Феликс Хмурковский — немецкий пассажир самолёта
 Владислав Красновецкий — Модраковский, директор авиакомпании «Lot»
 Станислав Мильский — Здыбель
 Станислав Квасковский — капитан Хенрик Добровольский
 Хенрик Моджевский — ''пассажир самолёта

Награды 
  — старейшая польская кинонаграда «Złota Kaczka» («Золотая Утка») в номинации «Лучший польский фильм»

Ссылки 
 
 Sprawa pilota Maresza

Фильмы Польши 1956 года
Фильмы-драмы Польши
Психологические фильмы
Фильмы-боевики Польши
Фильмы Леонарда Бучковского
Экранизации повестей